Уепалтепек има више значења:

 Уепалтепек (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Уепалтепек (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику